Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2009 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bob Bryan in Mike Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno, kdaj so izpadli.

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (drugi krog)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (prvaka)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (finale)
  Lukas Dlouhy /  Leander Paes (polfinale)
  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (drugi krog)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (četrtfinale)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (tretji krog)
  Marcelo Melo /  Andre Sa ''(drugi krog)

<ol start="9">
  Maks Mirni /  Andy Ram ''(drugi krog)
  Simon Aspelin /  Pavel Vizner ''(prvi krog)
  Martin Damm /  Robert Lindstedt'' (drugi krog)
  Arnaud Clement /  Marc Gicquel'' (prvi krog)
  Christopher Kas /  Rogier Wassen'' (drugi krog)
  Frantisek Cermak /  Michal Mertinak ''(drugi krog)
  Travis Parrott /  Filip Polasek'' (drugi krog)
  Eric Butorac /  Jamie Murray ''(prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2009